Реметалк (, Rhoemetalces, Rhoimetalkes) може да се отнася за:

 Реметалк I, тракийски цар на одрисите 12 пр.н.е.-12 г. с племенника му Раскупорис I
 Реметалк II, упр. 19-26 г.
 Реметалк III, упр. 26-46 г. от сапейската династия, последен владетел на Одриското царство.

 Реметалк, цар на Боспорското царство (132-153), син на Котис II от Боспор (упр. 124-132).

Други:
 Реметалк, морски нос на остров Ливингстън

Вижте също 
 Одриско царство
 Боспорско царство

Източници 
 „Rhémétalcès“, Charles Weiss, Biographie universelle, ou Dictionnaire historique contenant la nécrologie des hommes célèbres de tous les pays, 1841